Николай Евгеньевич Ростовцев:

 Ростовцев, Николай Евгеньевич (1893—1938) — русский советский военно-морской преподаватель и инженерный работник, инженер-флагман 3-го ранга.
 Ростовцев, Николай Евгеньевич (1898—1988) — болгарский художник русского происхождения.